Tetiana Rizhko –en ucraniano, Тетяна Ріжко– es una deportista ucraniana que compite en lucha libre. Ganó dos medallas en el Campeonato Europeo de Lucha, oro en 2022 y plata en 2021.

Palmarés internacional

Referencias

Luchadores de Ucrania